Ві-ле-Філе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 33 км на північний схід від Безансона, 13 км на південь від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ві-ле-Філен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ві-ле-Філен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона